

Geografia 
 Distretto di Prostějov –  distretto della Repubblica Ceca nella regione di Olomouc
 Prostějov – città nella regione di Olomouc, in Repubblica Ceca

Sport 
 1. SK Prostějov – società calcistica ceca con sede nella città di Prostějov
 Basketbalový klub Prostějov – società cestistica ceca con sede nella città di Prostějov
 Volejbalový klub Prostějov – società pallavolistica femminile ceca con sede nella città di Prostějov